Jaghatū kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Bahrām-e Shahīd, distrikt, Ghazni, 
 Jaghatū (distrikt i Afghanistan), Wardak, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar